Трофимовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Трофимовская волость (Сокольский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Трофимовская волость (Тотемский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Трофимовская волость (Саранский уезд) — в составе Пензенской губернии